

Geografia
 Ospedaletto Lodigiano – comune italiano in provincia di Lodi
 Ospedaletto – comune italiano in provincia di Trento
 Ospedaletto Euganeo – comune italiano in provincia di Padova
 Ospedaletto d'Alpinolo – comune italiano in provincia di Avellino
 Ospedaletto – frazione del comune di Linarolo, in provincia di Pavia
 Ospedaletto – frazione del comune di Pescantina, in provincia di Verona
 Ospedaletto – frazione divisa tra i comuni di Vicenza e Bolzano Vicentino
 Ospedaletto – frazione del comune di Istrana, in provincia di Treviso
 Ospedaletto – frazione del comune di Gemona del Friuli, in provincia di Udine
 Ospedaletto – frazione del comune di Forlì
 Ospedaletto – frazione del comune di Coriano, in provincia di Rimini
 Ospedaletto – frazione del comune di Pistoia
 Ospedaletto – quartiere del comune di Pisa
 Ospedaletto – frazione del comune di Norcia, in provincia di Perugia
 Ospedaletto – frazione del comune di San Venanzo, in provincia di Terni

Altro
Palazzo dell'Ospedaletto – edificio che ospitò l'Ordine dei Templari nell'omonima località della frazione di Rocchette di Fazio nel comune di Semproniano in provincia di Grosseto
Ospedaletto – nome con cui era conosciuto l'Ospedale degli Incurabili di Genova
Ospedaletto – nome con cui era conosciuto l'Ospedale dei Derelitti di Venezia

Pagine correlate
 Ospitaletto (disambigua)